Grajaú (Maranhão), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
Grajaú (São Paulo), district van de Braziliaanse stad São Paulo
Rio Grajaú (Acre), rivier
Rio Grajaú (Maranhão), rivier